José Maria López Duque (Madrid, 1965), futbolista espanyol que jugava de defensa 
 José Maria López Etxeberria (Sant Sebastià, 1969), futbolista basc 
 José María López de Letona
 José María López Mezquita (Granada, 1883 - Madrid, 1954), pintor espanyol 
 José María López Piñero (Mula, 1933 - València, 2010), historiador de la ciència valencià d'origen murcià
 José María López Sanfeliu (Figueres, 1952), músic de flamenc-pop
 José María "Pechito" López (Río Tercero, Argentina, 1983), pilot d'automobilisme argentí